Melzer:
 Eduardo Sirotsky Melzer
 Hagen Melzer (1959)
 Jacques Melzer (1934) 
 Jürgen Melzer (1981)
 Walter Melzer (18941961)

 Reagente de Melzer